Коржево:

 Коржево — поселение на берегу Днестра
 Коржево — деревня, Угличский район, Ярославская область, Россия
 Коржево — село в Кировоградской области Украины
 Коржево — озеро в Сумской области Украины